Губернаторство Новая Андалусия () — территориальная единица Испанской империи в Южной Америке.

Губернаторство было образовано указом Карла V от 21 марта 1534 года, первым губернатором стал аделантадо Педро де Мендоса; в 1549 году было переименовано в губернаторство Рио-де-ла-Плата. Губернаторство представляло собой полосу от Атлантического до Тихого океана, северной границей которой (отделявшей Новую Андалусию от отданного Диего де Альмагро губернаторства Новое Толедо) стала 35-я параллель (южной широты). Таким образом, в состав губернаторства входили земли, относящиеся к таким современным государствам, как Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Губернаторство подчинялось созданному в 1542 году вице-королевству Перу.

Указом короля Филиппа III от 16 декабря 1617 года губернаторство было разделено на два: губернаторство Парагвай и губернаторство Рио-де-ла-Плата.

Губернаторы 
 Педро де Мендоса (1534—1537)
 Хуан де Айолас (1537—1538)
 Франсиско Руис Галан (1537—1541)
 Доминго Мартинес де Ирала (1538—1542)
 Альвар Нуньес Кабеса де Вака (1542—1544)
 Доминго Мартинес де Ирала (1544—1556)
 Гонсало де Мендоса (1556—1558)
 Франсиско Ортис де Вергара (1558—1568)
 Фелипе де Касерес (1568—1574)
 Мартин Суарес де Толедо (1574—1575)
 Хуан Ортис де Сарате (1575—1576)
 Диего Ортис де Сарате и Мендиета (1576—1578)
 Хуан Торрес де Вера и Арагон (1578)
 Хуан де Гарай (1578—1583)
 Родриго Ортис де Сарате (1583)
 Хуан де Торрес Наваретте (1583—1586)
 Алонсо де Вера и Арагон и Осес (1586—1592)
 Эрнандо Ариас де Сааведра (1592)
 Фернандо де Сарате (1592—1593)
 Бартоломе Сандовал и Окампо (1593)
 Фернандо де Сарате (1594—1595)
 Хуан Рамирес де Веласко (1595—1597)
 Эрнандо Ариас де Сааведра (1597—1599)
 Диего Родригес Вальдес и де ла Банда (1599—1600)
 Франсес де Беаумонт и Наварра (1600—1602)
 Эрнандо Ариас де Сааведра (1602—1609)
 Диего Марин де Негрон (1609—1613)
 Матео Леал де Айяла (1613—1615)
 Франсиско Гонсалес де Сатна Крус (1615)
 Франсес де Беаумонт и Наварра (1615)
 Эрнандо Ариас де Сааведра (1615—1618)

Бывшие колонии Испании
Латинская Америка
Испанская колонизация Америки
Государства в истории Аргентины
Государства в истории Бразилии
История Парагвая
История Уругвая